A Kutyák és macskák 3.: A mancs parancs (eredeti cím: Cats & Dogs 3: Paws Unite!) 2020-ban bemutatott amerikai kém akció-filmvígjáték Melissa Rauch, Max Greenfield és George Lopez hangjainak kölcsönzésével. Ez a 2010-es Kutyák és macskák: A rusnya macska bosszúja című film folytatása. Az első két résszel ellentétben a Mancs parancs 2020. szeptember 15-én jelent meg DVD-n az Amerikai Egyesült Államokban. Magyarországon 2021. május 6-án mutatta be az InterCom Zrt. 

 Gwen, a macska és Roger, a kutya titkos ügynökök, akik titokban védik és megmentik a világot anélkül, hogy az emberek valaha is rájönnének. Társulásukat a „nagy fegyverszünetnek” köszönhetik, amely egy évtizede megállította a kutya és macska ellenségeskedését.

Cselekmény

Szereplők
(Zárójelben a magyar hangok feltüntetve)

 Callum Seagram Airlie – Max Harper (Tóth Márk)
 Kirsten Robek – Susan Harper (Kisfalvi Krisztina)
 Sarah Giles – Zoe (Rudolf Szonja)
 John Murphy – Ollie (Debreczeny Csaba)
 Michael Daingerfield – híradós riporter
 Princess Davis – diákriporter (Mentes Júlia)
 Kareem Malcolm – edző (Pál András)
 Andy Thompson – a Mancs utcai piac vezetője (Holl Nándor)
 Matt Afonso – bolti eladó/lazsáló alkalmazott (Szikszai Rémusz)
 James Rha – állatorvos (Papp Dániel)
 Pauline Newstone – Sis (Nyakó Júlia)
 Ryan Jefferson Booth – karbantartó (Hannus Zoltán)
 Natalie Von Rotsburg – Pablo új anyukája (Kocsis Mariann)
 Teague Higgins – rémült tini
 Akiz Aguma – elveszett kisfiú
 Maya Victoria Mateo – gyerek #1
 Ava Kelders – gyerek #2
 Jojo Ahenkorah – lemezlovas

Szinkronhangok 
 Max Greenfield – Roger, a kutya (Bercsényi Péter)
 Melissa Rauch – Gwen, a macska (Szávai Viktória)
 George Lopez – Pablo, a kakadu (Kerekes József)
 Paul Dobson – Zeek, a tejugyík (Schneider Zoltán)
 Garry Chalk – Vén Ed (Hirtling István)
 Sunni Westbrook – Tarantula (Hegyi Barbara)
 Christina Meredith Lewall – Bozontos kutya (Menszátor Magdolna)
 Michael Daingerfield – Herceg
 Megan Peta Hill – Siri
 Noel Johansen – Schnauzer (Papp János)
 Ian Hanlin – Rendőrkutya (Jászberényi Gábor)
 Andrea Libman – Hal (Dobó Enikő)
 Ingrid Nilson – Shelly, a béka (Horváth Zsuzsa)

Filmkészítés

2010-ben bejelentették, hogy készül a Kutyák és macskák 3. A folytatásról nem sokat lehetett hallani, egészen 2020 januárjáig, mígnem Los Angelesben és Vancouverben megkezdődtek a forgatások.

Megjelenés

A film digitálisan 2020. szeptember 15-én, DVD-n pedig 2020. október 13-án jelent meg az Amerikai Egyesült Államokban, ellentétben az első két filmmel, amelyek a mozikba kerültek. Azonban az Egyesült Királyságban a moziban is bemutatták.

Fordítás

Jegyzetek

További információk

2020 filmjei
Amerikai animációs filmek
Amerikai kalandfilmek
Amerikai akciófilmek
InterCom-filmek